Улица Желя́бова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о революционере-народнике Андрее Ивановиче Желябове (1851—1881).

Россия 
 Улица Желябова — улица в Анжеро-Судженске.
 Улица Желябова — прежнее (до 2007 г.) название Адмиралтейской улицы в Астрахани.
 Улица Желябова — улица в Брянске.
 Улица Желябова — прежнее (в 1917—1999 гг.) название Прусской улицы в Великом Новгороде.
 Улица Желябова — улица в Иркутске.
 Улица Желябова — улица в Казани.
 Улица Желябова — улица в Кисловодске.
 Улица Желябова — улица в Красноярске.
 Улица Желябова — улица в Липецке.
 Улица Желябова — улица в Можайске.
 Улица Желябова — улица в Оренбурге.
 Улица Желябова — прежнее (до 2010 г.) название улицы Г. С. Аксакова в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Желябова — прежнее (1918—1991) название Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге.
 Улица Желябова — улица в Павловске.
 Улица Желябова — улица в Таганроге.
 Улица Желябова — улица в Твери.

Крым 
Спорная между России и Украиной территории, контролируемая Россией.

 Улица Желябова — улица в Евпатории.
 Улица Желябова — улица в Керчи.
 Улица Желябова — улица в Симферополе.
 Улица Желябова — улица в Феодосии.

Украина 
 Улица Желябова — улица в Днепре.
 Улица Желябова — улица в Донецке.
 Улица Желябова — бывшее название улицы Марии Капнист в Киеве.